-{В в}- (-{В в;}- искошено: -{В в}-) је ћириличко слово, еквивалент латиничном слову -{V}- и грчком слову бета (-{Β β}-).

Историја 
Слово -{В}- и слово -{Б}- су оба настала од грчког слова бете (Β β), које је представљало -{/v/}- у грчком језику и пре него што је Ћирилица првобитно осмишљена.

У старословенској азбуци је имало име , што је значило »знам«.

У ћириличком бројевном систему, слово -{В}- је имало вредност броја 2.

Облик 

Велико ћириличко слово -{В}- (-{V}- латиницом) је истог облика као и велико латиничко слово -{B}- (-{Б}- ћирилицом).

Употреба 

Најчешће представља звучни уснено-зубни фрикатив, , али:

У руском и бугарском, на крају речи или пред безвучни сугласник, оно предаставља безвучно -{/f/}-, а пре самогалсника који врши палатализацију представља -{/vʲ/}-.

У књижевном украјинском, слово -{В}- се изговара као -{/w/}- кад је последњи сугласник у речи.

Неки Украјинци, такође, користе такав изговор свуда, сем кад је слово -{В}- после сугласника. У источној Украјини, слово -{В}- може представљати безвучно -{/f/}-, али ово се сматра русизмом. Нпр., књижевни изговор речи »-{сказав}-« (бива речено) је -{/skazaw/}-, али у Источној Украјини, та реч би се највероватније изговорила као -{/skazaf/}-

У белоруском, слово -{В}- увек представља звук -{/v/}-. На крају речи и пред сугласником, оно прелази у кратко -{у}- (Ў ў), белоруско слово које представља глас -{/w/}-. Нпр., белоруска реч за »језик« је -{мова}-, али њен придевски облик је -{моўны}-, а генитивски облик (који се гради уклањањем слова -{⟨а⟩}-) је -{моў}-.

У српском, слово -{В}- представља гласове -{/ʋ/}- или -{/v/}-, у зависности од говорника. 

У македонском, слово је коришћено за -{/ʋ/}-, али ако је на крају речи, оно прелази у -{/f/}-. Нпр., реч -{бев}- (»бех«) се изговара као -{/bɛf/}-.

У монголском, слово -{В}- је коришћено за -{/w/}-.

Слична и сродна слова 
 Β β : Грчко слово Бета
 -{Б б}- : -{Б}-, слово ћирилице
 -{B b}- : -{B}-, слово латинице
 -{V v}- : -{V}-, слово латинице
 -{W w}- : -{W}-, слово латинице

Рачунарско кодирање карактера

Литература 

Ћириличка слова